Bärön kan syfta på:

 Bärön, Årjäng – en ö i Västra Fågelviks socken, Årjängs kommun
 Bärön, Säffle – en ö i Millesviks socken, Säffle kommun
 Bärön, Karlstad – en ö i Segerstads socken, Karlstads kommun